Paul Boulet peut désigner :

 Paul Boulet (1894-1982), homme politique français ;
 Paul Boulet (1908-2006), homme politique français.

Voir aussi 

 Bibliothèque Paul-Émile-Boulet, bibliothèque de l'Université du Québec à Chicoutimi.